Меревиль () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия
 Меревиль () — коммуна во французском департаменте Эсон региона Иль-де-Франс